Distretto di Jinshan – distretto della Cina
 Distretto di Jinshan – distretto di Taiwan